Александров, Сергей:
 Александров, Семён Лаврентьевич (1918—1986) — советский художник-живописец.
 Александров, Семён Петрович (1891—1962) — советский инженер-полковник, профессор, Герой Социалистического Труда.